Peter Dalton (народився 19 січня 1983), професійно відомий під псевдо MistaJam, Британський DJ радіо ведучий. Більш відомий завдяки радіо-шоу на BBC Radio 1 та BBC Radio 1Xtra у період з 2005 до 2020. Починаючи з 2020 є автором шоу на Capital Dance.

Особисте життя
MistaJam одружений з Clare Dalton (aka "MissisJam") з котрою мають трьох дітей. Імена дітей включають наступні псевдо "MiniJam" та "Junior Jam".

Нотатки

Посилання
 
 The All-New Capital Weekender on Capital UK